Saint Placide peut désigner plusieurs saints et bienheureux des Églises chrétiennes.

 Placide (), moine bénédictin, disciple de Saint Benoît ; célébré le 5 octobre par l'Église catholique romaine.
 Placide Garcia Gilabert  († 1936), religieux franciscain à Denia, avec Henri Garcia Beltran  diacre capucin à Benicasim, et Joseph-Marie Sanchis Mompo, religieux du Tiers-Ordre de Saint-François, à Picassent, tous martyrs de la guerre civile espagnole ; célébrés le 16 août.
 Placide Viel († 1877), bienheureuse, supérieure des sœurs des Écoles chrétiennes de la Miséricorde ; fêtée le 4 mars.
 Placide Riccardi († 1915), originaire de Trevi, en Ombrie, moine bénédictin à Rome en 1866, surnommé l'apôtre des Sabins ; fêté le 15 mars.

Toponyme
 Saint-Placide, municipalité du Québec au Canada.
 Saint-Placide-de-Charlevoix, hameau inclus dans la ville de Baie-Saint-Paul au Québec, Canada.
 Pont de Saint-Placide-de-Charlevoix, pont situé dans le hameau du même nom.
 Église Saint-Placide, église en Sicile, Italie
 Église Saint-Placide de Saint-Plaisir, église de Saint-Plaisir, France
 Rue Saint-Placide, , Paris
 Saint-Placide, une station de métro de Paris

Références 

Homonymie de saints chrétiens
Homonymie de monument